Sveasalen kan syfta på:

 Sveasalen, Stockholm – varieté och restaurang i Stockholm, byggd 1888
 Sveasalen, Leksand – samlingslokal och biograf i Leksand, byggd 1907